Okręty US Navy o nazwie USS "Apache" lub USNS "Apache":
 Pierwszy "Apache" był holownikiem. W służbie w 1898 i ponownie w latach 1900-25.
 Drugi "Apache" był kutrem United States Coast Guard, w służbie US Navy w latach 1917-19.
 Trzeci "Apache" (SP-729), później USS SP-729, był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Czwarty "Apache" (ATF-67), ex-AT-67, był holownikiem floty. W służbie w latach 1942-46 i 1951-74.
 Piąty USNS "Apache" (T-ATF-172) jest holownikiem floty. W służbie Military Sealift Command od 1981.

Apache